

Wydarzenia 

 wizyta filozofów greckich w Rzymie (Karneades, Kritolaos i Diogenes)
 W Rzymie przesunięto początek roku z równonocy wiosennej na 1 stycznia